Аватемпа има више значења:
 Аватемпа (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аватемпа (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аватемпа (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику